Svatoslav kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Svatoslav (okres Brno-venkov)
 Svatoslav (okres Třebíč)